HMS Hunter () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 Hunter — догер, захоплений у 1646 році. Проданий у 1649 році.
 Hunter — 10-гарматний брандер, колишній французький шлюп «Chasseur», захоплений у 1652 році. Спалений у 1653 році.
 Hunter — 6-гарматний корабель англійських роялістів, захоплений прихильниками Парламенту у 1656 році. Затонув у 1661 році.
 HMS Hunter (1672) — 30-гарматний корабель 5-го рангу, захоплений у голландців у 1672 році. На службі до 1677 року. 
 HMS Hunter (1673) — 4-гарматний шлюп, збудований у 1673 році, проданий у 1683 році.  
 HMS Hunter (1690) — 8-гарматний брандер, збудований у 1690 році. У 1710 році добудований до 24-гарматного корабля 6-го рангу. Захоплений іспанцями у 1711 році.
 HMS Hunter (1739) — 8-гарматний брандер, придбаний у 1739 році. У 1740 році перейменований на «HMS Vulcan». Розібраний у 1743 році.
 HMS Hunter (1759) — 10-гарматний шлюп, збудований у 1756 році. Захоплений американським приватиром, але у 1776 році захоплений кораблем HMS Greyhound (1763). Проданий у 1780 році.
 HMS Hunter (1769) — 8-гарматний тендер, придбаний у 1763 році, проданий у 1771 році.
 HMS Hunter (1796) — 16-гарматний шлюп, придбаний у 1796 році. Розбився у 1797 році.
 HMS Hunter (1801) — 18-гарматний шлюп, придбаний у 1801 році. Розбився у 1809 році.
 HMS Hunter (1805) — 10-гарматний бриг, збудований у 1805 році. Захоплений американцями у 1813 році.
 HMS Hunter (1856) — канонерський човен типу «Clown», збудований у 1856 році. На службі до 1869 році. Проданий у 1884 році.
 HMS Hunter (1895) — есмінець типу «Handy», збудований у 1895 році. Проданий у 1912 році.
 HMS Hunter (H35) — есмінець типу «H», збудований у 1936 році, потоплений у 1940 році.
 HMS Hunter (D80) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни «USS Block Island (CVE-8)» типу «Боуг». Переданий ВМС Великої Британії за програмою ленд-лізу, де отримав назву «HMS Hunter ».
 HMS Hunter (1945) — великий десантний корабель, збудований у 1945 році під назвою «HMS LST 3042». У 1947 році перейменований на «HMS Hunter». У 1956 році переданий Міністерству транспорту та перейменований на «SS Empire Curlew». Розібраний у 1962 році.
 HMS Hunter (P284) — сторожовий корабель типу «Attacker». Збудований у 1983 році. У 1991 році поданий Лівану, де отримав назву «Arz»

Кораблі ВМС Великої Британії